Шишков може да се отнася за:
 Атанас Шишков (1878 – 1952), български духовник
 Ваньо Шишков (р. 1969), български футболист
 Георги Шишков (1912 – 1991), българо-германски философ
 Иван Шишков (1867-?), български просветен деец
 Пандил Шишков (1975 – 1929), български революционер
 Ристо Шишков (1940 – 1986), македонски актьор
 Симо Шишков (?), български революционер
 Стою Шишков (1865 – 1937), български етнограф
 Цачо Шишков (1837 – 1877), български доброволец
 Яким Шишков (1815 – 1902), български революционер